Niemojki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Łosice
 Niemojki – osada w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Łosice
 Niemojki – uroczysko w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo
 Niemojki – gromada istniejąca w latach 1954–1961
 Niemojki – gromada istniejąca w latach 1969–1972
 Niemojki – stacja kolejowa